Kurzzug steht für:
 
 Kurzzug, einzeln fahrende Triebwageneinheit, siehe Zugbildung #Triebwagen 
 Kurzzug, amtliche Bezeichnung für eine in Österreich früher übliche Zugreihung mit Zwischenlokomotive, siehe Pendler (Zug)